Флаг муниципального образования Горноклю́чевское городское поселение Кировского муниципального района Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 24 апреля 2013 года решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения № 221 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Флаг Горноключевского городского поселения, представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: голубого (вверху, шириной 2/4 ширины полотнища) и зелёного цветов; в центре флага вписан герб Горноключевского городского поселения.

Соотношение сторон полотнища (отношение ширины к длине) — 2:3.

Обоснование символики 
Герб (гора, из вершины которой бьёт источник) символизирует название муниципального образования Горные Ключи.

Голубой цвет (лазурь) символизирует порядочность, чистоту помыслов, а также лечебные источники Шмаковского курорта находящегося на территории Горноключевского городского поселения и воды приморской реки Уссури, протекающей по территории Горноключевского городского поселения.

Зелёный цвет — это цвет молодости и надежды, а также он символизирует зелёный пояс хвойных и лиственных деревьев, опоясывающий Горноключевское городское поселение.

Первый флаг 
Первый флаг Горноключевского городского поселения был утверждён 26 июля 2012 года решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения № 153.

Описание 
В центре флага помещён герб Горноключевского городского поселения. Герб символизирует три основных достопримечательности поселения: Шмаковскую минеральную воду, Шмаковский мужской монастырь и цветущий лотос.

От герба поселения, флаг делится на три части белым опрокинутым вилообразным крестом. В верхней части, слева от герба — синее полотнище, справа — зелёное, вся нижняя часть — окрашена в красный цвет.

Красный цвет символизирует любовь и малиновый звон колоколов самого древнего монастыря на Приморской земле.

Синий цвет символизирует порядочность, чистоту помыслов, а также лечебные источники Шмаковского курорта находящегося на территории Горноключевского городского поселения и воды Приморской реки Уссури, протекающей по территории Горноключевского городского поселения.

Зелёный цвет — это цвет молодости и надежды, а также он символизирует зелёный пояс хвойных и лиственных деревьев, опоясывающий Горноключевское городское поселение.

Соотношение сторон полотнища (отношение ширины к длине) — 120:180.

Примечания 

Флаги с изображением гор